Newcomb Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Newcomb Township (Arkansas)
 Newcomb Township (Illinois)